

Sigle
 XSS  – acronimo per Cross-site scripting, una vulnerabilità propria di alcuni siti web.

Codici 
 xss – codice ISO 639-3 della lingua assa